Kordyliera Wschodnia (Boliwia)
 Kordyliera Wschodnia (Dominikana)
 Kordyliera Wschodnia (Ekwador)
 Kordyliera Wschodnia (Kolumbia)
 Kordyliera Wschodnia (Peru)